Мисюрь — многозначный термин древнерусского языка.

 Мисюрь — шапка с железной маковкой на темени.
 Мисюрь — прозвище, распространённое на Руси и в Литве в XV—XVI вв.
 Мисюрь — прозвище русского дьяка Михаила Мунехина, бывшего на службе у великого князя Василия III.

Примечания